Андреевский — посёлок в Пластовском районе Челябинской области, относится к Борисовскому сельскому поселению.

Описание 
Посёлок находится в лесостепной части региона. Рядом протекает речка Каменка. Посёлок связан грунтовой дорогой с с. Борисовка — 6 км. До города Пласт 16 км. В деревне одна улица — Лесная.

Около посёлка находится памятник природы Андреевский каменный карьер, который начал работать примерно в 1857 году.

История 
Основан купцом 1-й гильдии Андреем Болотовым в качестве золотоносного прииска в середине XIX века.

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района